

Годлі — місто, штат Техас
 Годлі — селище, штат Іллінойс